Tik Tok – singel Keshy
 Tik Tok – singel Boba Sinclara
 TikTok – mobilna aplikacja internetowa